Олга Савић (Лозница, 23. јануар 1934 — Београд, 23. новембар 2014) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Мати ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Велики подухват ТВ филм || /
|-
| 1961. || Уочи одласка вечерњег воза ТВ филм || /
|-
| 1966. || Туга ТВ филм || /
|-
| 1967. || На туђем хлебу ТВ филм || Олга Петровна
|-
| 1967. || Браћа и сестре ТВ филм || Ирена, сестра
|-
| 1968. || Стубови друштва ТВ кратки филм || /
|-
| 1968. || Прљаве руке ТВ филм || /
|-
| 1969. || Поглед уназад ТВ филм || Ана
|-
| 1969. || Како је лагао њеног мужа ТВ кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Крунисање ТВ филм || /
|-
| 1972. || Добри верни слуга ТВ филм || /
|-
| 1972. || Амфитрион 38 ТВ филм || /
|-
| 1972. || Афера недужне Анабеле ТВ филм || /
|-
| 1975. || Суђење ТВ филм || Марџори Мелвил
|-
| 1975. || Соба са пет зидова ТВ филм || Момирова жена
|-
| 1979. || Господин Димковић ТВ филм || Госпођа Димковић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Дон Жуан се враћа из рата ТВ филм || Прва жена / Удовица мајка / Дама у кафеу
|-
| 1983. || Карловачки доживљај 1889 ТВ филм || Рада ... зена Пајина
|-
| 1984. || Црвене марке са ликом Лењина ТВ кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Разговор на оном свету између Макијавелија и Монтескејеа ТВ филм || Монтескје
|-
| 1991. || -{The Hottest Day of the Year}- || Маркова мајка
|-
| 1992. || Дуга у црнини ТВ филм || Марина Цветајева
|-
| 1992. || Девојка с лампом ТВ филм || Даница Павловић
|-
| 1997. || Гардеробер ТВ филм || Меџ
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 2014.
Српске глумице
Југословенски глумци
Лозничани